Ivan Sabanov e Matej Sabanov erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati ai quarti di finale.

In finale Vladyslav Manafov e Oleg Prihodko hanno sconfitto Fábián Marozsán e Lukáš Rosol con il punteggio di 4-6, 6-3, [12-10].

Teste di serie 

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (quarti di finale)
  Dustin Brown /  Andrea Vavassori (quarti di finale)

  Vladyslav Manafov /  Oleg Prihodko (campioni) 
  Raul Brancaccio /  Oscar José Gutierrez (quarti di finale)

Wildcard 

  Federico Arnaboldi /  Gianmarco Ferrari (primo turno)

  Riccardo Balzerani /  Tommaso Compagnucci (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

San Benedetto Tennis Cup 2022